R. Mika (Rainbow Mika, en idioma japonés レインボー・ミカ, Reinbō Mika) es un personaje ficticio de la saga de videojuegos de pelea Street Fighter. Su primera aparición fue en Street Fighter Alpha 3.

Apariencia 
Rainbow Mika es una mujer joven japonesa de figura atlética. Tiene el cabello rubio y los ojos azules, su peinado característico es de dos coletas. Usa un atuendo típico de luchadora: Leotardo azul celeste y blanco, botas blancas a las rodillas además de un antifaz. Otra característica del atuendo de R. Mika es que muestra la espalda y al igual que Cammy su leotardo deja expuesta sus nalgas.

Historia 
R. Mika siempre ha querido ser una profesional de la lucha libre. Entrenada por la campeona Yoko Harmageddon, decide promocionarse viajando por el mundo en busca de oponentes dignos y en busca de su ídolo, el luchador ruso Zangief. Finalmente, Mika consiguió encontrarse con Zangief, a quien ayudó en su lucha contra Shadaloo. Ambos tomaron caminos separados tras aquellos eventos. Después de esto desaparece, siendo desconocido su paradero.

Otros Datos 
Rainbow Mika está confirmada para aparecer en el nuevo juego de Street Fighter: Street Fighter V, muchos fanes pidieron su reaparición. Sigue manteniendo su look (un atuendo más diminuto que el anterior) y ataques.

Referencias 

Personajes de Street Fighter
Personajes femeninos en videojuegos
Japoneses ficticios
Luchadores profesionales ficticios